Спринг Гроув има више значења:
 Спринг Гроув (Илиноис)
 Спринг Гроув (Индијана)
 Спринг Гроув (Минесота)
 Спринг Гроув (Пенсилванија)